Langford – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska
 Langford – miejscowość w USA, w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Langford – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Langford – miejscowość w Cullompton, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Langford – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Langford – miejscowość w Newton St. Cyres, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Langford – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Langford – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Langford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Langford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Langford – miejscowość w South Hams, w hrabstwie Devon (Anglia)